Халкомулко има више значења:

 Халкомулко (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Халкомулко (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Халкомулко (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Халкомулко (Халкомулко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику